To je kratek seznam aktivnih in izumrlih vulkanov v Keniji.

Kenija

Sklici

Zunanje povezave 
Siebert L, Simkin T (2002–present). Volcanoes of the World: an Illustrated Catalog of Holocene Volcanoes and their Eruptions. Smithsonian Institution, Global Volcanism Program Digital Information Series, GVP-3 (http://www.volcano.si.edu).
Volcanoes of Kenya Volcano Alive , Retrieved on 2 November 2007

Vulkani v Keniji